Saix (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saix (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże